Lodderia är ett släkte av snäckor. Lodderia ingår i familjen Skeneidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Lodderia